

Openbaar Vervoerlijnen

Trein
 Spoorlijn 6 (Polen)
 S6 (Berlijn)

Metro
Lijn 6 (metro van Barcelona)
U6 (Berlijn)
Brusselse metrolijn 6
Lijn 6 (metro van Madrid)
Lijn 6 (metro van New York)
Parijse metrolijn 6
Lijn 6 (metro van Shanghai)

Tram
Tramlijn 6 (Amsterdam)
Tramlijn 6 (Antwerpen)
Tramlijn 6 (Haaglanden)
Tramlijn 6 (Rotterdam)

Bus
 Buslijn 6 (Gent)
 Buslijn 6 (Groningen-Delfzijl)
 Buslijn 6 (Kortrijk)